Танан () — вьетнамский топоним:
 Танан — город провинциального подчинения на юге Вьетнама, административный центр провинции Лонган.
 Танан — община в уезде Винькыу, провинция Донгнай.
 Танан — община в уезде Ванбан, провинция Лаокай.
 Танан — община в уезде Йензунг, провинция Бакзянг.
 Танан — квартал в городе Лази, провинция Биньтхуан.